Glutinium är ett släkte av svampar. Glutinium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Glutinium